Фінал кубка Англії з футболу 2011 — 130-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Манчестер Сіті» і «Сток Сіті».

Шлях до фіналу 

</div>

Матч

Примітки 

2011
Англія
Футбольні змагання у Лондоні
Травень 2011
2011 в англійському спорті